

Filiation et différentes dénominations

Colonels/chef-de-brigade 
 12/02/1915 - 11/12/1915: Colonel Destremau

Historique des garnisons, combats et batailles du  RH

Le  Hussards de 1871 à 1914

Première Guerre mondiale

1914

1915

1916

1917

1918

Entre-deux-guerres

De 1945 à nos jours

Etendard

Devise

Décorations

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Régiment de cavalerie français
 Liste des grades dans l'armée française
 Liste des unités françaises ayant participé à la bataille d’Austerlitz

Liens externes

Sources et bibliographie

Notes et références 

Unité militaire française des guerres de la Révolution française
Unité de cavalerie française dissoute